Liljan kan syfta på:

 Liljan, Bromma, tidigare civilförsvarsanläggning i Stockholm
 Kvarteret Liljan, kvarter i Uppsala, 
 Liljan (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Svärdsjö socken, Dalarna,  (3,22 km²)
 Liljan (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (1,93 km²)
 Liljan (Åbo), staty av Wäinö Aaltonen

Se även
 Lilja – flera betydelser
 Lilian,  brittiskt kvinnonamn
 Lill-Jansskogen, naturområde i Stockholm, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn